

Informatica 
 Data – termine inglese per dato

Musica 
 Data Records – etichetta musicale britannica
 Data – gruppo musicale italiano degli anni sessanta fondato da Umberto Tozzi

Organizzazioni 
 DATA (Debts, Aids, Trade, Africa) – ONLUS di sostegno allo sviluppo sociale africano

Personaggi immaginari 
 Data – personaggio del film I Goonies (1985)
 Data – personaggio della serie televisiva Star Trek: The Next Generation (1987-1994)

Unità di misura 
 Data – indicatore temporale formato da giorno, mese e anno

Altri progetti